Лаутман (, буквальный перевод «лютнист») — фамилия немецкого происхождения (встречается также среди евреев-ашкеназов). Вероятно, происходит из Рейнланда, где её носители играли важную роль в местной политике. Известные носители:

 Лаутман, Альберт (1908—1944) — французский математик и философ еврейского происхождения.
 Лаутман, Дов (1936—2013) — израильский промышленник и общественный деятель, лауреат Премии Израиля.
 Лаутман, Роберт (1923—2009) — американский фотограф, известный своими съёмками архитектурных произведений.
 Лаутман, Рюдигер (род. 1935) — немецкий социолог, исследователь гомосексуальности и сексуальности вообще.

Примечания